Normandie Magazine est un magazine bimestriel normand. Le journal rayonne sur toute la Normandie, dont il couvre l'actualité aussi bien politique qu'économique et culturelle.

Le siège de Normandie Magazine se trouve à Saint-Lô, dans la Manche.

Histoire 
Normandie Magazine est un mensuel régional fondé en 1982 par Christian Génicot (1939-2005), à la suite de Manche Magazine. 

À partir de 1989, il comprend des résumés et des traductions en anglais. Normandie Magazine travaille alors avec une rédaction réduite. Il a recours à de nombreux pigistes, dont Albert du Roy.

Une association, Les Amis de Normandie Magazine, fondée par Yannick Duval et présidée depuis  par Gérard Romedenne, soutient alors activement le journal.

En 2017, le titre est racheté par le groupe de presse La Manche Libre qui le fait passer de mensuel à bimestriel à partir de .

Lien externe
 

Magazine français
Presse locale en France
Titre de presse créé en 1982
Presse bimestrielle en France
Presse écrite régionale en France
Magazine d'actualité
Presse écrite en Normandie